Ел Суфримијенто има више значења:

 Ел Суфримијенто (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Суфримијенто, Серо де Васкез (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Суфримијенто (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику